Benito Stefanelli (1928-1999), acteur et cascadeur italien ;
 Giuseppe Stefanelli, médecin et naturaliste italien ;
 Lorella Stefanelli (1959-), avocate et femme politique saint-marinaise ;
 Matthieu Stefanelli (1985-), pianiste, compositeur et chef de choeurs français ;
 Pietro Stefanelli (1835-1919), entomologiste italien ;
 Simonetta Stefanelli (1954-), actrice italienne ;
 Ulisse Stefanelli, mathématicien italien.